Флегматик ( [флегма] — мокрота, слизь) — один из четырёх типов темперамента в классификации Гиппократа.

Человека флегматического темперамента можно охарактеризовать как медлительного, спокойного, с устойчивыми стремлениями и более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний. Флегматик отличается сильным, уравновешенным, инертным типом нервной системы. Такие люди имеют надёжную память и склонны принимать продуманные, взвешенные и нерискованные решения.

У флегматика преобладает спокойное, ровное настроение; его чувства и эмоции обычно отличаются постоянством. Флегматик трудно переключается с одного вида деятельности на другой и приспосабливается к новой обстановке. Характерно то, что новые формы поведения у флегматика вырабатываются медленно, но долго сохраняются. Он редко выходит из себя, не склонен к конфликтам; ему свойственны ровность, спокойствие, выдержка, иногда вялость, безразличие к окружающим, лень. Павлов относил данный тип темперамента к сильному типу.

При неблагоприятных условиях у флегматика может развиться вялость, бедность эмоций и склонность к выполнению однообразных привычных действий.
Флегматическим темпераментом обладали полководец Михаил Илларионович Кутузов и баснописец Иван Андреевич Крылов.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия: В 30 т. — М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978.
 Психологический словарь. — 2000.
 Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 1998.
 Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин, 1998.
 И. М. Кондаков. Психологический словарь. — 2000.
 Большой Энциклопедический словарь. — 2000.

Темпераменты